Коммод, Луцій Елій Аврелій Коммод (лат. Lucius Aelius Aurelius Commodus; 31 серпня 161, Ланувіо — 31 грудня 192, Рим) — римський імператор.
 Луцій Цейоній Коммод (лат. Lucius Ceionius Commodus; ? — після 82) — політичний діяч часів Римської імперії, консул 78 року.
 Луцій Цейоній Коммод (консул 106 року), Луцій Цейоній Коммод (лат. Lucius Ceionius Commodus; ? — після 106) — державний діяч часів Римської імперії, ординарний консул 106 року.
 Луцій Аврелій Коммод Помпеян (*Lucius Aurelius Commodus Pompeianus, бл. 177—211/212) — державний діяч часів Римської імперії.